Садовское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Сарпинском районе Калмыкии. Административный центр — село Садовое.

География 

СМО расположено в северо-восточной части Сарпинского района, в пределах Ергенинской возвышенности и Сарпинской низменности (восточная часть).

Садовское СМО граничит:
 на западе — с Коробкинским и Уманцевским СМО;
 на юге — с Кировским СМО;
 на юго-востоке — с Аршаньзельменским СМО;
 на севере и северо-востоке — с Малодербетовским районом (Тундутовское и Ханатинское СМО).

Население 

Население СМО (на 01.01.2012 года) составляет 6 512 человек. Плотность населения в СМО составляет 14,4 чел./км². Население на территории СМО распределено неравномерно: 99,9 % населения проживает в селе Садовое. Численность населения посёлка Арым составляет всего 8 человек. Возрастная структура населения неблагоприятна: из общего количества населения — 6,51 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 15,8 %, в трудоспособном возрасте — 54,1 %, старше трудоспособного возраста — 30,1 %.
Отмечается нулевой баланс показателей естественного прироста населения (0 чел./год на 1000 жителей). Соотношение мужчин и женщин составляет, соответственно, 46,3 % и 53,7 % (преобладает женское население). Национальный состав: русские — 76,6 %, калмыки — 11,6 %, другие национальности — 11,8 %.

Состав сельского поселения

Экономика 

Основная отрасль экономики — сельское хозяйство. Ведущими сельскохозяйственными предприятиями в СМО является СПК «Колос» (преимущественная специализация — растениеводство) и СПК племзавод «Гигант» (преимущественная специализация — животноводство). Кроме того, хозяйственную деятельность (сельскохозяйственное производство) со специализацией на животноводстве (преимущественно) и растениеводстве в СМО ведут 10 КФХ и 90 ЛПХ.

Примечания 

Муниципальные образования Сарпинского района
Сельские поселения Калмыкии